Лакустени има више значења:

 Лакустени (Јаломица), насеље у округу Јаломица у Румунији
 Лакустени (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Лакустени (Валча), општина у округу Валча у Румунији